Богдан Олегович Монах — курсант вищого військового навчального закладу Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну.

Життєпис 
Народився 2002 року у м. Шепетівці на Хмельниччині.

Займався контактними видами спорту, у 2019 році закінчив Шепетівську середню загальноосвітню школу № 2. Того ж року вступив на навчання до Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

Загинув у ніч на 2 березня 2022 року під час артилерійського обстрілу міста Харкова та попадання в казарму його закладу вищої освіти у ході російського вторгнення в Україну разом з однокурсниками Валерієм Мийгешем, Дмитром Кобенком та Германом Древаєм. Після тижня пошуків тіло загиблого було знайдено під завалами. Чин прощання із загиблим відбувся 13 бе­рез­ня 2022 року в Свя­то-Во­ло­ди­мирсь­­ко­му хра­мі Пра­вос­лав­ної Цер­кви Ук­ра­їни, що у міс­ті Ше­пе­тів­ці. Поховали загиблого на міському кладовищі.

Ушанування пам'яті 
У Шепетівці вулицю Черняхівського перейменовують на вулицю Богдана Монаха.

Нагороди 
 медаль «Захиснику Вітчизни» (2022, посмертно) — за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

Примітки

Джерела 
 

Уродженці Шепетівки
Померли в Харкові
Учасники боїв за Харків